

Cinema 
 Adventure – film del 1925 diretto da Victor Fleming
 Avventura (Adventure) – film del 1945 diretto da Victor Fleming

Letteratura 
 Avventura o L'avventura (Adventure) – romanzo di Jack London del 1911

Musica 
 Adventure – album dei Television del 1978
 The Adventure – singolo d'esordio del gruppo Angels & Airwaves
 Adventure – album di Madeon del 2015

Videogiochi 
 Adventure – genere di videogiochi
 Adventure – videogioco per computer del 1976
 Adventure – videogioco della Atari del 1979